Enrique est un prénom espagnol, équivalent de Henri, porté notamment par :
Henrique de Malacca, esclave et interprète de Magellan.
Enrique Granados, compositeur et pianiste espagnol, 1867 – 1916.
Enriqué, de son vrai nom Enriqué Fort est un chanteur français d'origine espagnole.
Enrique Iglesias, chanteur espagnol.

Albums 
 Enrique, un album d'Enrique Iglesias, sorti en 1999

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom masculin